Ber oder Bér steht für:
 Ber (Timbuktu), Gemeinde im Kreis Timbuktu, Mali
 Bér, Ort im Komitat Nógrád, Ungarn
 Ber, piemontesischer Name der Gemeinde Bairo in der Provinz Turin, Italien 
 Ber, altägyptischer Küstenschiffstyp, siehe Bar (Schiff)
 Berachot oder Brachot, Traktat des Talmud
block exemption regulation, englischer Name für Gruppenfreistellungsverordnung

Personen:
 Ber aus Bolechow (auch Ber Birkenthal; 1723–1805), jüdischer Kaufmann und Schriftsteller
 Ber Ulmo (auch Rabbi Ber Ulmo; 1751–1837), deutscher Rabbiner
 Claude Le Ber (1931–2016), französischer Radrennfahrer

ber steht für:
 Berbersprachen (ISO-639-3-Code)

BER steht als Abkürzung für:
 Basen-Exzisionsreparatur, siehe DNA-Reparatur #Basenexzisionsreparatur (BER)
 Basic Encoding Rules, grundlegende Codierungsregeln von ASN.1-Datentypen in eine Sequenz von Bits und Bytes
 Berliner Experimentier-Reaktor (BER I bzw. BER II), Forschungsreaktoren am Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie
  (auch: ), siehe Bitfehlerhäufigkeit
 Braunecker-Effenberg-Reflex, Fingerstreckreflex, siehe Eigenreflex #Extensor-digitorum-Reflex
 Bund zur Erneuerung des Reiches, Organisation in der Weimarer Republik
 Bundeselternrat, Arbeitsgemeinschaft der Landeselternvertretung
 Berlin (UN/LOCODE: DE BER)
 Flughafen Berlin Brandenburg (IATA-Code), deutscher Flughafen
 Air Berlin (ICAO-Code), deutsche Fluggesellschaft
 Bermuda (IOC-Code)

Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: 
 Kreis Bernau, 1991–1993
 Landkreis Barnim, seit 2013

Siehe auch:
 Beer
 Behr (Begriffsklärung)
 Bär

Abkürzung